Miejscowości w Polsce:
 Podłatki Duże
 Podłatki Małe